Виллугбейа усиконосная () — вид двудольных растений рода  семейства . Под текущим таксономическим названием было описано в 1959 году шри-ланкийским ботаником Бартоломеушем Аристидисом Абейуикрамой.

Распространение, описание 
Эндемик Шри-Ланки, распространённый на юго-западе страны. Произрастают в низменных влажных вечнозелёных лесах.

Ползучее растение. Листья железистые, цветки белые.

Замечания по охране 
Вид считается уязвимым перед угрозой к исчезновению (статус «Vulnerable») согласно классификации Международного союза охраны природы. Виллугбейи — растения, численность взрослых особей которых в настоящее время резко понижается.

Значение 
Древесина и кора имеют антисептические свойства.

Синонимика 
Синонимичные названия:
 Ancylocladus ceylanicus (Wight) Kuntze
 Chilocarpus ceylanicus Wight

Примечания 

Флора Азии
Эндемики Шри-Ланки
Лекарственные растения
Кутровые